Ablach (Donau), een zijrivier van de Donau
 Ablach (Krauchenwies), een plaats in Krauchenwies
 Emain Ablach, een andere naam voor Isle of Man